Unterdambach heißen:
 Unterdambach (Gemeinde Neulengbach), Katastralgemeinde der Gemeinde Neulengbach, Niederösterreich
 Unterdambach (Gemeinde Garsten), Katastralgemeinde der Gemeinde Garsten, Oberösterreich